Purple:

Музыка
Музыканты, коллективы
 Purple Eve — российская рок-группа из Москвы.
 Purple Fog Side — российская рок-группа из Самары.
 Purple Motion, или Jonne Valtonen, — финский композитор.

Релизы
 Purple — студийный альбом группы Stone Temple Pilots, выпущенный в 1994 году.
 Purple — мини-альбом южнокорейской гёрл-группы Mamamoo, выпущенный в 2017 году.
 «Purple Haze» — сингл группы The Jimi Hendrix Experience, выпущенный в 1967 году.
 «Purple Pills», или «Purple Hills», — сингл группы D12, выпущенный в 2001 году.
 Purple Rain — студийный альбом Принса, выпущенный в 1984 году.
 «Purple Rain» — сингл Принса, выпущенный в 1984 году.
 24 Carat Purple — сборник группы Deep Purple, выпущенный в 1975 году.
 More Purple Than Black — студийный альбом Фила Льюиса, выпущенный в 1999 году.
 The Mark II Purple Singles — сборник группы Deep Purple, выпущенный в 1979 году.

Вычислительные технологии
 Purple — японская шифровальная машина.
 ASC Purple — суперкомпьютер IBM.

Телевидение
 «Purple and Brown» — британский мультсериал 2006 года.
 «The Purple Piano Project» — эпизод телесериала «Хор».

Сорта рододендронов
 Rhododendron 'Purple Gem'
 Rhododendron 'Lee’s Dark Purple'

Прочее
 Crash Bandicoot Purple: Ripto’s Rampage — видеоигра для Game Boy Advance.

См. также